Dudka – gwarowa nazwa piszczałki, instrumentu muzycznego z grupy aerofonów, lub stroika pojedynczego, wykonanego z pióra lub trzciny.

Aerofony wargowe